Zene
 Vox (1988) Sarah McLachlan-dal
 Vox, brit zenei folyóirat
 Vox Records, amerikai lemezkiadó
 Vox, erősítőket, gitárokat és orgonákat gyártó cég
Televízió
 VOX, német televízióadó
 VOX, norvég televízióadó
Irodalom
 Vox, amerikai irodalmi folyóirat
 Vox (2003) Paul Stewart és Chris Riddell regénye
 VOX mozimagain, magyar folyóirat
Gasztronómia
 Vox, holland vodka
Technológia
 Vox, lejátszóprogram
 Vox, blogweboldal